Avenida Miguel Grau puede referirse a:
 Avenida Miguel Grau, avenida de la ciudad de Lima, Perú.
 Avenida Miguel Grau, avenida del distrito de Barranco en la ciudad de Lima, Perú.
 Avenida Miguel Grau, avenida de la ciudad de Piura, Perú.
 Avenida Miguel Grau, avenida de la ciudad de Iquitos, Perú.